El término algología puede referirse:

 a la algología, especialidad de la medicina, científica y práctica, que se ocupa del estudio y tratamiento del dolor;
 a la algología, también llamada ficología, la ciencia que estudia las algas.